Mirko Slade Šilović, hrvatski pjesnik
 Sebastijan Slade, hrvatski pisac i franjevac iz Dubrovačke Republike
 Josip Slade, hrvatski graditelj i arhitekt
 Slade (hrvatsko prezime), hrvatsko prezime
 Slade (englesko prezime), englesko prezime
 Slade (glazbeni sastav), britanski glam rock sastav